Балыкчи́ — название населённых пунктов:

Киргизия 
 Балыкчи — город в Иссык-Кульской области.

Узбекистан 
 Балыкчи — город в Андижанской области.